La Latvijas Basketbola Līga 2014-2015 è stata la 24ª edizione del massimo campionato lettone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del VEF Rīga.

Regular season

Playoffs

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
2014-2015